

Modi di dire
 Sesso debole è una perifrasi un tempo usata per indicare le donne. Oggi è considerata superata e il suo uso potrebbe essere interpretato come sessista e discriminatorio.

Cinema
 Sesso debole (film 1914), film muto del 1914 diretto da Carlo Campogalliani;
 Sesso debole? (The Opposite Sex), film del 1956 diretto da David Miller